Jezel ist der Familienname folgender Personen:

 Mizzi Jezel (1883–1984), österreichische Operettensängerin (Sopran)
 Roxy Jezel (* 1982), britische Pornodarstellerin